Rettensteiner ist der Name folgender Personen:

 Herbert Rettensteiner (* 1946), ehemaliger österreichischer Fußball-Nationalspieler
 Thomas Rettensteiner (* 1976), österreichischer Opernsänger.